Shuichi Akai (赤井秀 Akai Shuichi ? ) est un personnage du manga et anime Détective Conan.

Shuichi Akai est un agent du FBI et une figure majeure dans la lutte contre l'Organisation des hommes en noir. Il a  infiltré l'Organisation sous l'identité de Dai Moroboshi (诸星 Moroboshi Dai ) où il reçut le nom de code Rye (ライ ? ). Parmi eux, il s'est rapidement fait des ennemis comme Gin, et devint le rival de Bourbon pour un différend au sujet d'un être cher.

Il devient également le petit-ami secret d'Akemi Miyano, la sœur d'Ai Haibara.

Shūichi Akai est un agent du FBI, talentueux, aussi redoutable en intelligence qu'en sniping et capacités physiques. Ténébreux, mystérieux, il a rejoint les services secrets américains pour retrouver son père, Tsutomu Akai, disparu en enquêtant sur l'Organisation à la suite du double meurtre de l'Affaire Haneda aux Etats-Unis. Il y rencontre ses futurs collègues Jodie Starling (qui deviendra un temps sa petite amie) et Andre Camel, et son patron James Black, proche de sa famille, avant de prendre la décision d'infiltrer l'Organisation sous l'alias « Dai Moroboshi ». Ses talents l'amènent à recevoir le nom de code « Rye » et à travailler avec Bourbon et Scotch (en vérité espions du PSB japonais) sous les ordres de Gin. Il en profite pour se rapprocher d'Akemi Miyano, allant jusqu’à sortir avec elle, pour entrer en contact avec Sherry, sa sœur Shiho Miyano (la future Ai Haibara), alors haut cadre de l'Organisation et scientifique responsable de l'APTX. En réalité, il semble que Shuichi, Akemi et Shiho soient cousins par leurs mères respectives (Elena Miyano semble être la sœur de Mary Akai). Tous trois sont également à moitié japonais et anglais. Akai et Bourbon se séparent à la suite du suicide de Scotch, découvert comme espion, dont Bourbon pense qu'Akai l'a tué volontairement (Akai garde le silence à ce sujet pour ne pas que Bourbon découvre sa responsabilité dans le suicide). À la suite de l'erreur d'Andre Camel dans la tentative d’arrestation de Gin, Akai doit fuir l'Organisation, abandonnant Akemi qui finira tuée par Gin.

À la suite de cela, et après sa tentative avortée de capture de Vermouth à New York, Shuichi revient au Japon, y retrouvant une partie de sa famille, et jurant de se venger de Gin. Il intègre ainsi l'enquête du FBI au Japon pour y retrouver Vermouth, elle-même venue pour traquer et tuer Sherry, qui a fui l'Organisation. Il y fait alors plus ou moins connaissance avec Conan, dont il finit par découvrir qu'il est Shinichi, qu'il a rencontré il y a quelques années sur une plage. Après une énième fuite de Vermouth, Shuichi reste au Japon avec ses collègues, notamment pour veiller sur Sherry rapetissée et protéger Conan et Ran. Après l'échec de Kir dans une mission d'assassinat de l'Organisation, Shuichi empêche Gin et ses snipers de tuer Kogoro, qu'ils croient être l'allié de Sherry et celui qui cherche à les faire tomber. On découvre alors que Shuichi était surnommé le "Silver Bullet", la "balle d'argent" en anglais, après sa fuite, car il semblait être celui qui détruira l'Organisation pour de bon (en vérité, Vermouth estime que le Silver Bullet est Shinichi). Puis Akai est chargé de veiller sur Kir à l'hôpital, et organise la réintégration de celle-ci en tant qu'espionne de la CIA dans l'Organisation, avant de se faire faussement tuer par elle pour la sauver. Il prend alors l’identité de Subaru Okiya, étudiant venu vivre chez les Kudo pour recevoir les conseils du Professeur Agasa. De cette manière, il peut veiller sur Shiho et contre-attaquer. Il parvient ainsi à déjouer les plans de Bourbon, qui cherche à vérifier si Akai a vraiment perdu la vie, tout en traquant à nouveau Sherry.

Finalement, l'enquête de Bourbon l'amène à découvrir qui est vraiment Okiya, mais décide de ne rien dire, étant lui-même espion cherchant à détruire l'Organisation, même s'il porte un fort ressentiment envers Akai. Il tente à nouveau de le tuer lors de sa nouvelle enquête sur Shinichi, mais apparemment, les Kudo réconcilient les deux hommes autour d'un plan secret contre l'Organisation. Récemment, Shuichi s'est rapproché de Shukichi, son petit frère champion de shogi, qui est le seul à le savoir encore en vie, tandis que sa mère et que sa petite sœur Masumi l'ignorent encore. Shuichi est très proche de Conan/Shincihi qu'il considère comme son partenaire en déductions.

Contexte

Histoire avant le début de la série (voir volumes 92, 57-58, 90, 35) 
Shuichi Akai est d'origine anglo-japonaise, né au Japon ou en Angleterre de Tsutomu Akai, enquêteur japonais, et Mary Sera, espionne anglo-japonaise, sœur d'Elena Miyano. Shuichi est le fils aîné de la famille, et a un autre petit frère, Shukichi, de quelques années de moins que lui, ainsi qu'une petite sœur, Masumi, de plus de dix ans sa cadette. Ils sont également proches du champion de shogi et d'échecs Kohji Haneda, qui deviendra le frère de cœur de Shukichi. Dans son enfance, Akai est témoin de la disparition de son père au cours de l'Affaire Haneda à New York, et, le croyant mort, il décide de vouer sa vie à retrouver ceux qu'il juge responsable de son décès probable, l'Organisation des Hommes en Noir. Il rejoint alors, dix ans avant le début de la série, le Federal Bureau of Investigation (FBI), après avoir étudié et travaillé en Amérique au préalable. Ce choix de vie plaît difficilement à sa famille, à qui Tsutomu avait conseillé de le croire mort et de l'oublier, et aussi de partir se cacher au Japon. Lors d'une réunion de famille sur une plage japonaise dix ans avant la chronologie, Shuichi et sa famille font connaissance avec Shinichi Kudo et Ran Mouri, âgés de 7 ans, ainsi qu'avec Yukiko Kudo. Shuichi est alors épaté de rencontrer un si jeune prodige intellectuel en la personne de Shinichi (ce qui est réciproque), bien qu'il soit trop jeune pour lui arriver à la cheville. 

Cinq ans avant l'histoire, Akai, désormais agent attitré et émérite du FBI, infiltre l'Organisation en tant qu'espion sous l'alias Dai Moroboshi et le nom de code Rye. Il décide, à cette époque, de faire pousser ses cheveux, de porter un bonnet et de longs vêtements sombres afin de ne pas être reconnu. Son patron, James Black, semble lié à la famille Akai, et il chaperonne les activités d'Akai en tant qu'espion. En parallèle, Shuichi développe une relation avec sa collègue, Jodie Starling, qui a elle aussi intégré le FBI pour enquêter sur la mort de ses parents tués par l'Organisation. Au sein de celle-ci, Akai rencontre diverses personnes dont Gin, qui deviendra sa némésis, Bourbon et Scotch, en réalité des agents de la police secrète japonaise infiltrés tout comme lui, et avec lesquels il participera à des missions de sniping, ainsi que les sœurs Shiho et Akemi Miyano, dont il ignore peut-être qu'elles lui sont liées par le sang. Akai débute une relation avec Akemi, qui est davantage intéressée, afin qu'Akai se rapproche du centre de l'Organisation, que réellement amoureuse. Cependant, au fur et à mesure, il développe des sentiments réels pour Akemi et finit par rompre avec Jodie. Un jour, Akai apprend que Scotch, l'un des agents du PSB, a été découvert par l'Organisation, et il le pourchasse pour l'exfiltrer en toute sécurité de l'Organisation. Mais Scotch croit qu'Akai lui est envoyé pour le tuer, et finalement se suicide malgré les paroles d'Akai pour le rassurer. Bourbon, qui est arrivé à ce moment, croit qu'Akai a tué son ami par carriérisme et lui voue depuis une haine mortelle. Bourbon était également amoureux d'Akemi, son amie d'enfance. Après plusieurs années en infiltration, Akai décide avec ses supérieurs du FBI de tendre un piège à Gin, dans l'espoir de le capturer. Ils prennent position dans un entrepôt où une réunion devait avoir lieu , mais l'un des collègues d'Akai, Andre Camel, fait l'erreur de révéler à un vieil homme venu s'abriter dans l'entrepôt qu'un coup de filet se préparait, sans savoir que ce vieil homme travaillait pour Gin et lui révéla le pot-aux-roses. Akai, désormais découvert, quitte précipitamment l'Organisation sans sauver Akemi et sa sœur (ce qui conduira plus tard à l'assassinat d'Akemi), et retrouve ses fonctions d'agent. 

Un an avant le début de la série, il est de nouveau appelé pour une mission à New York, où il doit capturer un tueur en série nommé "Slasher", d'origine américano-japonaise. En réalité, il s'agissait de Vermouth déguisée, qui souhaitait attirer Akai dans un piège pour le tuer et lui faire payer sa trahison. Mais Akai le savait, et grâce aux informations sur Vermouth données par Jodie, réussit à la cerner et à lui tirer dessus à plusieurs reprises, mais elle s'enfuit. Elle est ensuite sauvée de la mort par Shinichi et Ran, en voyage à New York, qui rencontrent également Akai à ce moment-là, et le prennent pour le tueur en série. Akai ne parvient pas à mettre la main sur Vermouth, mais comprend qu'elle peut facilement se déguiser en homme, ce qui l'aidera ensuite lors de l'enquête sur Vermouth diligentée par le FBI, depuis que celle-ci a quitté les Etats-Unis pour le Japon.

La traque de Vermouth (volumes 29-42) 
Akai décide alors d'accompagner Jodie et James Black au Japon avec leurs hommes pour traquer Vermouth, et à cette occasion, il découvre que Shiho est en vie et déduit avant tout le monde qu'elle a rapetissé, sans totuefois le révéler. Revoyant Shiho, les souvenirs remontent et il décide de se couper les cheveux et de changer complètement de tenue pour oublier Akemi, et pour se venger de Gin, qu'il qualifie de "sa petite amie", puisque c'est lui qui l'a tuée pour se venger d'Akai. Avec Jodie, ils entreprennent un jour une traque de Shiho et de Vermouth dans un bus, et le comportement étrange d'Akai laisse à penser à Conan qu'il fait partie de l'Organisation, alors qu'en fait sa mission était de capturer Vermouth (mission qui avait échoué à cause d'une prise d'otages imprévue). Akai doit ensuite rencontrer James arrivé récemment au Japon pour assister ses agents, et Akai doit le libérer de truands qui l'ont capturé par méprise, avant de le raccompagner chez lui et de lui dire qu'il a retrouvé plusieurs personnes, à commencer par Shiho et Vermouth. Ayant découvert l'a fausse identité de Vemomuth, Akai décide donc de la traquer, et assure la protection de la famille Mouri avec Jodie, puisque Vermouth cherche à se rapprocher d'eux, car elle a découvert elle aussi le rapetissement de Conan et de Ai. Parallèlement, Akai assure également la protection de Shiho. Un jour, Vermouth décide de passer à l'action et de profiter de sa fausse identité pour manipuler Ai et l’emmener à distance de ses amis. Cependant, Jodie est plus rapide et part en voiture avec Ai, révélant, après une poursuite par Vermouth, la véritable identité de celle-ci. Mais Jodie est neutralisée par Calvados, un sniper de Vermouth, et réussit à peine à empêcher Vermouth de tuer Ran et Ai. Shuichi arrive alors, après avoir neutralisé Calvados, et force Vermouth à s'enfuir. Même si celle-ci a pris Conan en otage, Shuichi n'est pas inquiet, car il sait peut-être que Vermouth ne lui fera rien et que Conan est très intelligent. Vermouth reconnaît alors qu'il y a deux "Silver Bullet" (ceux qui sont réellement dangereux pour l'Organisation) : Akai et Conan.

Le sauvetage de Kir (volumes 48-60) 
Plus tard, Conan retrouve Jodie alors qu'il vient de découvrir par hasard l'identité d'un nouvel homme en noir, Kir, alias la présentatrice Rena Mizunahsi. Kir est censée aider à l'assassinat de Yasuteru Domon, candidat aux législatives japonaises qui souhaite nettoyer le Japon de toutes les organisations criminelles. Jodie, qui suit Rena depuis un moment, car elle se rendait souvent chez Vermouth sous sa fausse identité, accompagne alors Conan dans l'espoir de trouver le lieu où Domon serait tué. Ils parviennent d'abord à sauver Domon, mais l'Organisation met en place un plan B lorsque Domon sera sur la route. James et Akai se mêlent alors de la partie, Akai allant se placer sur un toit à proximité de l'agence Mouri afin de vérifier si l'Organisation allait réellement s'en prendre à Kogoro, après la découverte de l'émetteur de Conan sous la chaussure de Kir (voir affaire Kir). Il avait vu juste, puisqu'après un nouvel échec concernant Domon, et après l'accident de Kir qui l'envoie à l'hôpital, Gin découvre l'émetteur et emmène son groupe sur un toit, menaçant Kogoro de l'abattre s'il ne révèle pas tout ce qu'il sait sur l'Organisation. Cependant, ce n'est pas Kogoro qui entend le message mais Conan, qui parvient à sauver la situation. Ensuite, Akai tire sur l'émetteur et le brise en mille morceaux depuis son poste sur un toit voisin, et tire quelques balles sur le groupe de Gin qui prend la fuite. Ensuite, Akai, Jodie et James assurent à l'hôpital la surveillance de Kir avec le FBI. Ils commencent à soupçonner Eisuke Hondo, un nouvel élève au lycée de Ran, de s'intéresser de trop près à Rena Mizunashi. Mais il s'avère en fait qu'Eisuke est son frère, et que Rena est Hidemi, une agente de la CIA qui a commencé à infiltrer l'Organisation il y a deux ans, à la suite de la mort de son père Ethan, déjà espion. Au départ, le FBI tente de tout faire pour empêcher l’Organisation de retrouver Kir et de revenir la chercher, mais celle-ci suggère à Akai un plan : elle va retourner infiltrer l'Organisation en faisant croire qu'elle s'est réveillée et a échappé à la garde du FBI. Ce faisant, elle restera en contact secret avec eux pour leur communiquer des informations. Cependant, Gin n'est pas convaincu du retour un peu trop facile de Kir, et la force à un marché pour prouver sa bonne foi : elle va retourner voir le FBI et demander une fausse entrevue avec Akai, au cours de laquelle elle devra le tuer, filmée par Gin et Vodka. Kir s'exécute et tire donc sur Akai, puis pose une bombe à côté de lui avant de s'en aller. Celle-ci explose et fait disparaître le corps d'Akai pour toujours. Les proches d'Akai déplorent alors sa mort, tandis que Kir, qui a rejoint l'Organisation de nouveau, prévient Jodie en secret qu'un nouveau membre de l'Organisation a commencé à s'agiter : Bourbon.

Le fantôme de Shuichi Akai (volumes 60-78) 
Jodie en déduit que Bourbon veut enquêter sur Sherry ou Kogoro. Parallèlement, un étudiant énigmatique du nom de Subaru Okiya est accueilli chez Shinichi Kudo après que son appartement ait flambé. Cela est accepté facilement par Conan, ce qui étonne Ai, d'autant plus que Okiya boit...du Bourbon. Jodie, quant à elle, croise un jour un sosie d'Akai dans la rue, et est persuadée qu'il est en vie, qu'il aurait survécu à son explosion. Elle se retrouve finalement avec lui dans une prise d'otages, et Akai semble agir de manière étrange, à la fois muet et observateur, calme et virulent. Finalement, la police libère les otages et le fantôme d'Akai disparaît. Il réapparaît cependant lors d'une nouvelle prise d'otages, au cours de laquelle un homme menace de faire exploser un centre commercial. Le fantôme tente d'entrer en contact avec Jodie et Camel, tandis que lui et Okiya se surveillent l'un l'autre. En parallèle, l'Organisation est étrangement appelée en bas du centre commercial, et Gin menace de tuer Kir, car on lui aurait dit qu'Akai serait en vie. Finalement, la prise d'otages se résout, le fantôme d'Akai et Okiya sortent du centre, mais Gin ordonne à Chianti de cesser de viser le sosie avec son sniper, car Vermouth lui a appris quelque chose d'important, et ils annulent l'affaire, épargnant Kir. Alors que Masumi Sera, la sœur d'Akai, réapparaît au Japon pour d'obscures raisons, elle découvre que son frère est en vie en rencontrant elle aussi le sosie. Elle le revoit à bord du Mystery Train, et le sosie l'assomme avec un taser. Okiya, lui, est de plus en plus étrange et surveille Ai en permanence, tandis que celle-ci pense l'avoir déjà vu quelque par, mais continue à penser qu'il pourrait être Bourbon. Finalement, l'identité de Bourbon est révélée, ainsi que celle du fantôme de Shuichi Akai : c'était Bourbon lui-même, déguisé en Akai par Vermouth parce qu'il voulait vérifier sa mort auprès de ses proches. C'était son enquête principale, outre le fait de traquer Sherry. Finalement, celle-ci est sauvée, mais Bourbon reste certain de la survie d'Akai pour plusieurs raisons.

La révélation (volumes 78-85) 
Bourbon continue d'enquêter et soupçonne que Kir et Akai ont faussé sa mort : ils ont pris le cadavre de Rikumichi Kusuda, agent de l'Organisation qui avait été envoyé pour tuer Kir et qui s'était suicidé après son échec. Ils ont habillé le corps comme Akai et l'ont faussement fait exploser tout en laissant les empreintes d'Akai dans la voiture. Il soupçonne également qu'Akai a pris une fausse identité : Subaru Okiya, et que son but est de protéger le FBI et Sherry, et de continuer à enquêter sur l'Organisation, tout en se faisant passer pour mort. Ces révélations sont exactes mais Bourbon ne peut le prouver, car c'est Yusaku qui s'est déguisé temporairement en Okiya pendant qu'Akai a révélé son visage "connu" aux hommes de Bourbon qui pourchassaient Jodie et Camel. Akai révèle qu'il connaît le passé de Bourbon, ce qui force celui-ci à rester discret quant à ses découvertes. Okiya révèle ensuite son identité à ses collègues (James était le seul au courant, ainsi que Conan, ses parents et Kir), ainsi qu'à Agasa. Ils sont heureux de le revoir, mais leur bonheur est de courte durée, parce que Kir les informe que Rum, le second de l'Organisation, a commencé à bouger.

Conflit avec Bourbon et Rum (volumes 85-) 
Maintenant que Bourbon n'est plus un problème, puisque c'est un agent triple qui ne pourchassait Akai que par vengeance, Akai, toujours déguisé en Okiya, se focalise sur l'enquête sur Rum tout en gardant un œil sur Shiho et les autres, ainsi que sur sa famille, récemment venue s'installer à Tokyo pour d'obscures raisons, mais qui semblent liées à Conan. Masumi va au lycée de Ran, tandis que la mère de Shuichi, qui a rétréci à cause de l'APTX, reste cloîtrée dans un hôtel avec sa fille. Quant à Shukichi, il est devenu un grand champion de shogi et exerce à Tokyo. En parallèle, Akai a découvert que Conan avait rétréci, mais ne parvient pas en savoir plus pour l'instant. Conan, lui, semble comprendre qui est la famille Akai, mais ne voit toujours pas ce qu'elle cherche en se rapprochant de lui. Akai découvre avec Conan que Rum est liée à l'Affaire Haneda dans laquelle son père a disparu, et que la victime, Kohji Haneda, a laissé le message "ASACA RUM" pour désigner son meurtrier, qui peut se lire "CARASUMA", comme Renya Karasuma, le milliardaire vraisemblablement mort il y a 40 ans avant l'affaire. Ils enquêtent alors sur tout ce qui touche à Asaka ou à Rum, tout comme l'Organisation, et c'est l'occasion pour Akai d'être une nouvelle fois confronté à Bourbon qui lui en veut encore injustement pour la mort de Scotch. Alors que Shinichi se fait remarquer par les caméras de télé à Kyoto, Rum demande des informations à Bourbon, qui travaille sous couverture au Café Poirot, sur le jeune détective lycéen. Il parvient alors à s'introduire chez les Kudo, espérant y voler des informations importantes, mais se retrouve face à Akai sans son déguisement, et face à Yusaku et Yukiko qui ont décidé de rentrer au Japon pour aider leur fils. On ne sait ce qui s'est passé ensuite.

Personnalité

Akai est un agent très professionnel. Il reste froid et détaché, même dans les questions personnelles. Il est un poursuivant et un détective habile et implacable, qualités qui lui ont permis d'être l'ennemi numéro un de l'Organisation (le "Silver Bullet"). 

Il se réjouit de la possibilité de détruire l'Organisation  et de venger Akemi, tuée par Gin. Il agit de façon relativement indépendante avec le FBI et même son patron James Black a du mal à le maitriser.

Akai est une personne introvertie, il est devenu encore plus introvertie depuis la mort de son amoureuse. Il ne dit pas souvent ce qu'il pense. Il s'entend cependant bien avec Conan, qu'il considère comme un allié.

Sous l'identité de Subaru Okiya, Shuichi se montrera plus ouvert, sympathique, et tissera davantage de liens sociaux. Il collaborera même directement avec Conan, dont il sait qu'il est Shinichi.

Il a un sens aigu de la justice, en ce qu'il est prêt à tout pour mettre les criminels derrière les barreaux, et qu'il cherche à faire comprendre à Bourbon qu'il est victime d'une méprise quant à Scotch. 

Son désir d'être un agent du FBI lui vient de la disparition de son père, qui l'a beaucoup marqué et transformé.

Habilités

Intelligence
Akai est capable de penser à égalité avec Conan. Il a déjà mis en place une embuscade à un bâtiment voisin de l'agence de détective Mouri en sachant que l'Organisation  tentera de tuer Kogoro Mouri. De plus, il leur a fait croire que c'était le FBI (alors que c'était Conan) qui avait mis en place un émetteur qui espionnait un membre de l'organisation, ce qui permit de protéger Conan et la famille Mouri.

Armes à feu
Akai, est le sniper le plus doué. Il a réussi à tirer sur Gin alors qu'il était éloigné d'environ 700 mètres. Akai est bon dans le maniement des fusils de chasse. Il a ainsi pu tirer avec précision sur Vermouth plus rapidement qu'elle pourrait viser sur lui avec son pistolet, ainsi que sur Calvados. Il est également doué aux armes de poings, comme il le démontre lors de la poursuite de Raiha Pass.

Conduite
Akai est un conducteur expérimenté. Il peut dépasser plusieurs voitures rapidement dans des conditions de circulation dense. Il conduit une Chevrolet C1500.

Arts martiaux 
Akai est un adepte du Jeet Kune Do, que sa sœur a également appris, ainsi que sa mère. Il sait l'utiliser à la perfection, comme quand il désarme facilement un assaillant (volume 64), quand il bluffe avec un bagarreur sur une plage (volume 92), qu'il se bat à armes égales avec sa mère (volume 92), ou encore quand il met hors d'état de nuire des agresseurs saouls (volume 96). Cette maîtrise lui permet donc une certaine confiance en ses capacités ainsi qu'un esprit froid et intelligent.

Popularité

eBookJapan a fait un sondage de popularité du  au  dans lequel les lecteurs (internationaux inclus) de Détective Conan pouvaient voter pour leur personnage préféré. Akai est classée  dans le sondage avec 53 voix sur un total de  votes.

Notes et références

Notes
- Akai est le premier personnage dans l'anime à avoir une couleur des yeux différentes des personnages. En effet, le manga privatise le bleu, l'adaptation à l'écran a préféré distinguer les Sera-Akai (excepté Tsutomu et Shûkichi) pour leur donner un vert pâle. 

- Akai est également le premier personnage à découvrir la véritable identité de Shiho Miyano, alias Sherry. Il sait aussi qui est véritablement Conan depuis son déguisement en Subaru Okiya.

- Il semblerait que Gosho ait d'abord songé à faire d'Akai un véritable Homme en noir.

Références

Personnage de Détective Conan
Personnage de fiction japonais